Een verkeersweg:
 M1.10 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.10 (Joegoslavië)